Валя-Мерілор () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Валя-Мерілор () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Поткоава.